Bad medicine (single), een single van de rockband Bon Jovi
 Bad Medicine (film), een comedy uit 1985